Pentaphragma är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pentaphragma ingår i familjen Pentaphragmataceae. 

Pentaphragma är enda släktet i familjen Pentaphragmataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Pentaphragma